Noailhac ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

Noailhac (Aveyron) im Département Aveyron
Noailhac (Corrèze) im Département Corrèze
Noailhac (Tarn) im Département Tarn

Siehe auch:
Noaillac, Gemeinde im Département Gironde